Dargosław – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gm. Brojce
 Dargosław – inna wersja imienia Drogosław